Аллсвенскан 1996 () — 72-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 1 мая 1996 года и закончился 26 октября 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1996
Швеция
Спорт в Швеции в 1996 году